В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Washington 1975, який проходив в рамках Серії Вірджинії Слімс 1975, Мартіна Навратілова здобула титул, у фіналі перемігши Керрі Мелвілл 6-3, 6-1.

Сіяні гравчині 

  Кріс Еверт (чвертьфінал)
  Маргарет Корт (півфінал)
  Керрі Мелвілл (півфінал)
  Вірджинія Вейд (фінал)

 Відсутня
 Відсутня
 Відсутня
 Мартіна Навратілова (Переможниця)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Virginia Slims of Washington